Ги́лберт Ната́ньел Фуэ́нтес Пе́рес (; , Трейси, Калифорния, США) — американский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная карьера 
Фуэнтес пришёл в академию футбольного клуба «Сан-Хосе Эртквейкс» в 2016 году из детско-юношеской команды «Баллистик Юнайтед». 26 января 2018 года «Сан-Хосе Эртквейкс» подписал с 15-летним Фуэнтесом контракт по . Его профессиональный дебют состоялся 25 августа 2018 года в матче аффилированного с «Эртквейкс» клуба USL «Рино 1868» против «Сакраменто Рипаблик». За «Сан-Хосе Эртквейкс» в MLS он дебютировал 21 октября 2018 года в матче против «Колорадо Рэпидз». 31 октября 2019 года Фуэнтес подписал новый многолетний контракт c «Сан-Хосе Эртквейкс». 6 марта 2020 года в матче «Рино 1868» против «Такома Дифайенс» он забил свой первый гол в профессиональной карьере. 28 мая 2020 года он перенёс операцию по поводу перелома ключицы, полученного в результате несчастного случая дома, из-за чего пропустил более трёх месяцев. 3 мая 2021 года Фуэнтес был отдан в аренду клубу Чемпионшипа ЮСЛ «Остин Боулд» до конца сезона 2021. За «Остин Боулд» дебютировал 23 августа 2021 года в матче против «Нью-Мексико Юнайтед». 16 октября 2021 года в матче против «Реал Монаркс» забил свой первый гол за «Остин Боулд». По окончании сезона 2022 «Сан-Хосе Эртквейкс» не стал продлевать контракт с Фуэнтесом.

Международная карьера 
В составе сборной США до 17 лет Фуэнтес участвовал в юношеском чемпионате КОНКАКАФ 2019.

Фуэнтес родился в США, но его отец — из Гватемалы, а мать — из Сальвадора. 26 января 2021 года он был вызван в тренировочный лагерь сборной Сальвадора до 23 лет.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки ФК «Рино 1868»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Остин Боулд»